2-й номер посева — бельгийка Ан-Софи Местах — чемпионка соревнований.

Посев 
{|
|
  Дарья Гаврилова (Первый раунд)
  Ан-Софи Местах (Титул)
  Лорен Дэвис (Третий раунд)
  Ирина Хромачёва (Четвертьфинал)
  Моника Пуиг (Финал)
  Чжэн Сайсай (Третий раунд)
  Юлия Путинцева (Третий раунд)
  Каролин Гарсия ''(Полуфинал)
|
<ol start="9">
  Наталья Костич ''(Первый раунд)
  Тан Хаочэнь ''(Второй раунд)
  Данка Ковинич ''(Четвертьфинал)
  Михо Ковасэ ''(Первый раунд)
  Илона Кремень ''(Третий раунд)
  Эжени Бушар ''(Полуфинал)
  Анна Познихиренко ''(Первый раунд)
  Настя Колар ''(Третий раунд)
|}

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Юниоры
Австралия